Die Dame in Schwarz steht für:

 Die Dame in Schwarz (Lustspiel), Komödie von Hugo Wittmann (Schriftsteller) (1890)
 Die Dame in Schwarz (1912), deutscher Stummfilm von Rudolf del Zopp
 Die Dame in Schwarz (1920), deutscher Stummfilm von Victor Janson
 Die Dame in Schwarz (1928), deutscher Stummfilm von Franz Osten
 Die Dame in Schwarz (1951), deutscher Spielfilm von Erich Engels

Siehe auch:
 Schwarze Dame